Фогл () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Фогл, Джулиус (род. 1971) — американский боксёр;
 Фогл, Райан (род. 1983) — сотрудник ЦРУ.

См. также 
 Фогль